Division I i ishockey för damer 1986/1987 var den tredje säsongen med en officiell nationell division för damishockey i Sverige. Division I var tänkt att spelas i tre regioner Norra, Stockholm och Södra. I norra serien blev Modo ensamt lag och fick istället spela i en pojklagsserie. I Stockholmsregionen spelades även två division II-grupper; en för Uppland och en för Stockholm. I övriga Sverige var detta den enda damhockeydivisionen. 

Denna säsong blev också den första med ett svenskt damlandslag i ishockey som spelade sina första landskamper vid ett inofficiellt VM i Kanada. Sverige placerade sig 4:a efter Kanada, Ontario och USA.

Division I

Division I Stockholm
Nacka gick för femte året i rad obesegrade genom serien.

Division I Södra
I söder spelades två grupper där de två främsta lagen från varje grupp gick vidare till ett lokalt slutspel i den södra regionen. Endast fem lag deltog detta året och fyra av dem gick vidare till det lokala slutspelet. Mölnlycke-Pixbo HC hade gått samman med Rävlanda AIS och bildat Härryda HC som övertagit Mölnlyckes plats i serien. Diö vann och tog platsen i Riksmästerskapet.
Grupp A

Grupp B

Slutspel Södra
Slutspel södra

Diö vidare till Riksmästerskapet.

Riksmästerskapet
Denna säsong spelades RM i Diö utanför Älmhult i södra Småland. Nacka stod för tredje gången som klara segrare, denna gång med Modo och Diö på silver- och bronsplats.

Poängtabell

Matcher

Källor

Division I i ishockey för damer (1984–2008)
Ishockeysäsongen 1986/1987
Sport i Sverige 1986
Sport i Sverige 1987